Латышев, Владислав Михайлович () — советский и российский учёный-историк, музейный работник. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1992).

Биография 
Родился в с. Пологи, в Запорожской области УССР. В 1956 году окончил школу. После окончания технического училища работал разнорабочим, слесарем-сборщиком на машиностроительных заводах Запорожской и Днепропетровской областей. В 1964—1968 гг. учился на историческом факультете Одесского государственного университета. Работал учителем истории и обществоведения в Верхнерогачикской сельской школе в Херсонской области (1968–1970), затем около года научным сотрудником Одесского историко-краеведческого музея.

В августе 1971 года, переехав в Южно-Сахалинск, был принят на должность заместителя областного краеведческого музея.
 Директор Сахалинского областного краеведческого музея (1975—2003)
 Председатель Сахалинского фонда культуры (1988–1993)

С февраля 2003 года — ведущий научный сотрудник   музея и заведующим Институтом наследия Бронислава Пилсудского (открыт при музее в 1997 году по его инициативе ). Являлся членом редколлегии «Краеведческого бюллетеня» (1990–2005), главным редактором «Вестника Сахалинского музея» (1995–2005) и редактором «Известий Института наследия Б. Пилсудского» (1998–2012).

С мая 2009 года проживает в Одессе, продолжая сотрудничество с Сахалинским областным краеведческим музеем.

Научная деятельность 
Автор около 200 научных и научно-популярных публикаций по проблемам истории, этнографии, музееведения, источниковедения и историографии Сахалина и Дальнего Востока XIX–XX вв. Является биографом Бронислава Пилсудского.
А в 2017 году вместе с коллегой и соавтором — Галиной Дударец (Санкт-Петербург) — стал лауреатом третьей степени Всероссийской премии имени И. Е. Забелина за издание книги «Государственный канцлер А. М. Горчаков и решение сахалинского вопроса».

Библиография

Почётные звания и награды 
 орден «Знак почёта» (1981)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1992)
 Лауреат премии Сахалинского фонда культуры (1999)
 Лауреат премии губернатора Сахалинской области (2001, 2005)

Примечания 

Музейные работники XX века
Историки СССР
Историки России
Краеведы Сахалина